Crafts ist der Familienname folgender Personen:

 James Mason Crafts (1839–1917), US-amerikanischer Chemiker
 Nicholas Crafts (* 1949), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Samuel C. Crafts (1768–1853), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Craft